Марш рівності (Київ)